Clara Sanchez peut désigner :
 Clara Sanchez (1983-), une coureuse cycliste française ;
 Clara Sanchez (1955-), une romancière espagnole.